Vivo cantando puede referirse a:
Vivo cantando: los años dorados, programa de televisión de telerrealidad emitido por Telecinco en 2003; o
Vivo cantando (canción), una de las cuatro canciones que ganaron el Festival de la Canción de Eurovisión 1969.